Miejscowości w Portoryko:
 San Germán – miejscowość w gminie San Germán
Gminy w Portoryko:
 gmina San Germán (ang. San Germán Municipio) w Portoryko